Франтишек Кубович (;  — ) — чешский писатель, священник.

Издал «Sumovní kronika slavn. králův uherských pro dítky» (Венгерская хроника, 1838), «Zaklad všeho dobrého, anebožto Kratičké nawedenj krestanskýh djtek k wjre» (1838), «Kristus a geho cjrkew ku prospěšnému étenj pro slowansky pospolity lid na swétlo wyda …» (1839).

Литература 
 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Писатели Чехии
Священники
Писатели-священники